HI poate fi:
 Hello Internet, un podcast cu CGP Grey și Brady Haran
 Acid iodhidric, formula chimică al compusului chimic
 Hawaii, codul poștal al acestui stat din Statele Unite ale Americii
 Hildesheim, număr de înmatriculare auto al districtului rural german

Hi poate fi:
 Hi!, formulă de salut în limba engleză
 Provincia Hi, provincie istorică în Japonia

hi poate fi:
 hi, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (ひ în hiragana sau ヒ în katakana)
 high, abreviere engleză pentru înalt, folosit în cuvinte precum Hi-Fi (High Fidelity)
 Limba hindi, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „HI” la acronymfinder.com